Madison Ivy (Bayern, 14 de junho de 1989) é uma atriz pornográfica germano-americana.

Biografia 
Madison nasceu em 14 de junho de 1989 na Alemanha, mas foi criada nos Estados Unidos. Entrou para a indústria de filmes adultos em 2008, quando tinha 19 anos de idade.

Prêmios 
 2009: AVN Award – Best All-Girl Group Sex Scene (Melhor Cena de Sexo Grupal Só com Mulheres) – Not Bewitched XXX — indicada
 2010: AVN Award – Best All-Girl Group Sex Scene (Melhor Cena de Sexo Grupal Só com Mulheres) – Party of Feet — indicada
 2010: AVN Award – Best Oral Sex Scene (Melhor Cena de Sexo Oral) – Jules Jordan: Feeding Frenzy 10 — indicada
 2012: AVN Award – Best Tease Performance – The Bombshells — indicada
 2013: AVN Award – Best POV Sex Scene – P.O.V. 40 (com Peter North) — indicada

Ligações externas 
 Perfil no AVN
 Madison Ivy no Twitter
 Madison Ivy no Instagram

Atores pornográficos da Alemanha